Az 1964. évi nyári olimpiai játékokon a női röplabdatornát október 11. és 23. között rendezték. A tornán 6 nemzet csapata vett részt.

Lebonyolítás 
A hat résztvevő egy csoportot alkotott, amelyben körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, ami egyben a torna végeredménye is volt.

Csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Férfi röplabdatorna az 1964. évi nyári olimpiai játékokon

N